Elta steht für:

 Elta (Fluss), linker Zufluss der Donau in Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Elta Systems Group, israelischer Avionik-Hersteller, siehe Israel Aerospace Industries #Konzernunternehmen
 Lietuvos naujienų agentūra ELTA, litauische Nachrichtenagentur 
 Elta GmbH, deutsches Elektronik-Handelsunternehmen

ELTA steht als Abkürzung für:
 Ellinika Tachydromia, die Griechische Post
 Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam, eine Luftverkehrsmesse, die 1919 in Amsterdam stattfand

Abkürzung